Якобсгавн (льодовик) —  великий вивідний льодовик у Західній Гренландії
 Якобсгавн (місто) — данська назва міста Ілуліссат